KPO, ancien nom de KNBR, une station de radio sportive américaines basée à San Francisco, en Californie ;
 Kommunistische Partei-Opposition, le Parti communiste d'Allemagne - opposition, un ancien parti politique allemand ;
 code IATA de l'aéroport de Pohang, en Corée du Sud ;
 Karachaganak Petroleum Operating, consortium international exploitant le champ de gaz de Karachaganak, au nord du Kazakhstan.
 Kymen Seudun Osuuskauppa, coopérative en Finlande.
 Kpo, surnom de Nyedzi Kpokpoya, joueuse française de basket-ball.

 kpo, le code de langue IETF et ISO 639-3 de l'ikposso (ou kposso), une langue kwa parlée dans l'est du Ghana et dans l'ouest de la Région des plateaux au Togo.

Voir aussi 
 KPÖ, le Parti communiste d'Autriche (en allemand : Kommunistische Partei Österreichs).